d'infanterie de la  d'infanterie (Empire allemand)
  d'infanterie bavaroise de la  division d'infanterie bavaroise (Empire allemand)
  d'infanterie de la Garde de la  division de la Garde (Empire allemand)
  d'infanterie saxonne de la  d'infanterie (Empire allemand)
  (Argentine)
  (Australie)
  (Autriche-Hongrie)
  de chasseurs (Autriche)
  (Biélorussie)
  brigade d'infanterie (Canada)
  d’appui au combat du Canada
  de cavalerie (États-Unis)
  (États-Unis)
  de cavalerie de la  légère de cavalerie (France)
  de cavalerie légère de la  de cavalerie (France)
  de chasseurs de la  d'infanterie (France)
  de dragons de la  de cavalerie (France)
  légère blindée (France)
  d'infanterie de la  d'infanterie (France)
  d'infanterie coloniale de la  d'infanterie coloniale (France)
  motorisée de la  légère mécanique (France)
  (Inde britannique)
  (Inde britannique)
  (Israël)
  royale blindé (Maroc)
  (Norvège)
  (Nouvelle-Zélande)
  (Pologne)
  (Pologne)
  (Pologne)
  (Pologne)
  (Pologne)
  (Pologne)
  (République des Deux-Nations)
  (Roumanie)
  aéroportée de la  aéroportée (Royaume-Uni)
  (Royaume-Uni)
  (Royaume-Uni)
  (Royaume-Uni)
  (Russie)
  (Ukraine)
  (Ukraine)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)
  (Yougoslavie)

Homonymie d'unités militaires